Liste der Außenminister Neuseelands seit 1919.

Weblinks 
 

Neuseeland
!